Колядичи: — топоним в Белоруссии.

 Колядичи — агрогородок в Пружанском районе Брестской области.
 Колядичи — деревня в Волковысском районе Гродненской области.
 Колядичи — деревня в Минском районе Минской области.
 Колядичи — промышленный узел в Октябрьском районе Минска.
 Колядичи — железнодорожная станция Осиповичского направления Белорусской железной дороги.

См. также 
 Колодищи